

Дибово () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Миглиж.
 Дибово () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Болярово.

Населені пункти та їхні частини

 Дибово — село в гміні Пасим Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дибово — село в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дибово — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дибово — частина міста Міколайкі в Мронґовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дибово — осада в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дибово — осада в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки